Fall Blau, de benaming van twee militaire studies die het Duitse leger plande voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Tramvia Blau (Catalaans voor "blauwe tram"), een van Barcelona's drie tramsystemen
 Blaugas (genoemd naar zijn uitvinder Hermann Blau), een kunstmatig gas
 Blau (rivier), een zijrivier van de Donau in Baden-Württemberg
 Eric Blau (1921-2009), een Amerikaans musicalauteur en dichter
 Basisregistratie voor Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen (BLAU)

Zie ook 
Doorverwijspagina's met gelijkende spelling:
 Blaauw
 Blaeu, cartografen
 Blauw
Joodse achternaam